

Geografia 
 Venna – affluente del fiume Foro, in Abruzzo

Persone 
 Aino Venna – cantante finlandese
 Lucio Venna – pseudonimo di Giuseppe Landsmann, pittore italiano futurista

Altro 
 Rifugio Venna alla Gerla – rifugio sulle Alpi della Zillertal, al confine tra Italia e Austria